Фонарёв — фамилия; имеет женскую форму Фонарёва. Известные носители:
 Фонарёв, Иван Петрович (1918—1973) — гвардии подполковник, командир авиационного звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка (1-й гвардейской штурмовой авиационной Сталинградской ордена Ленина, дважды Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии, 1-й воздушной армии, 3-го Белорусского фронта), Герой Советского Союза.
 Фонарёв, Наум Михайлович (1911—1990) — советский учёный, Заслуженный изобретатель РСФСР.